Зеркан — иранский топоним. Может означать:

 Зеркан — город.
  — шахрестан.